Бура́н (от тюрк. boran) — сильная общая метель в степной местности, например, в Башкортостане, Оренбургской области, Казахстане, южных районах Украины, степной части Крыма и др.

Казахстан 
В Казахстане довольно чётко разделяют метель, со снегопадом и повышением температуры воздуха, обычно вызываемую циклонами и тёплыми фронтами, и буран, дующий при отсутствии осадков, при ясном небе, обычно при антициклоне, при температуре воздуха до -30°C и ниже.

При буране почти всегда возникает позёмка, образующая снежные заносы, а на дорогах перемёты, состоящие из холодного уплотнённого снега. При буране длительностью несколько суток довольно часто парализуется движение на основных автомагистралях и ограничивается выезд автотранспорта за пределы населённых пунктов. Жертвами буранов ежегодно становятся десятки человек.

Скорость ветра в буран в Казахстане достигает 24—34 м/сек. В степной части Северного Казахстана к одному метру автодороги за зиму приносится 300—600 м3 снега, а на некоторых участках — даже до 800—1500 м3. По величине объема приносимого к автодорогам снега северная часть Казахстана находится на втором месте после Арктики. Огромные затруднения с пассажирскими и грузовыми автоперевозками в зимний период наносят большой ущерб экономике Казахстана.

Южный Урал 
Весенний буран начала-середины апреля, разыгрывающийся после установившейся тёплой погоды, на Южном Урале и в Зауралье называется бишкунак. Это название свойственно районам Казахстана. В Башкортостане же явление мартовских буранов называется Акман Токман. С этим названием связано множество легенд, рассказывающих, как о предводителях борьбы с нашествием ордынцев, братьями Акманом и Токманом, так и более поздние, переиначенные русскими поселенцами горнозаводских сел. Во всех легендах герои, которых зовут Акман и Токман попадают в мартовский буран и замерзают.

Литература 
 Кириков С. В. По Южному Уралу и Башкирии. — М: Изд-во Моск. ун-та, 1989. — 172 с.

Примечания

См. также 
 Бишкунак

                   
                   

Метель